Bunker Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bunker Lake (Kalifornien)
 Bunker Lake (Cass County, Michigan)
 Bunker Lake (Kent County, Michigan)
 Bunker Lake (Oceana County, Michigan)
 Bunker Lake (Anoka County, Minnesota)
 Bunker Lake (Todd County, Minnesota)
 Bunker Lake (Montana)
 Bunker Lake (North Dakota)
 Bunker Lake (Wisconsin)